Betania se poate referi la:

 Betania, Antioquia, municipiu în Columbia, în departament Antioquia
 Betânia (Pernambuco), oraș în Pernambuco (PE), Brazilia
 Betânia do Piauí, oraș în Piauí (PI), Brazilia 
 Betania, Israel, oraș biblic din Israel

Note